Foment del Treball Nacional, organització patronal de Catalunya
 Fuji Television Network, cadena de televisió comercial del Japó
 FidoNet Technology Network, tecnologia usada per la xarxa FidoNet